|-
|(44251)||1998 QZ43|| align=right|13,7|| align=right|2,862|| align=right|0,077|| align=right|3,45|| align=right|4,840||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44252)||1998 QF44|| align=right|14,7|| align=right|2,589|| align=right|0,154|| align=right|3,59|| align=right|4,164||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44253)||1998 QO44|| align=right|14,3|| align=right|2,855|| align=right|0,080|| align=right|1,99|| align=right|4,822||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44254)||1998 QM45|| align=right|14,7|| align=right|2,593|| align=right|0,123|| align=right|7,33|| align=right|4,174||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44255)||1998 QV45|| align=right|14,3|| align=right|2,688|| align=right|0,316|| align=right|8,65|| align=right|4,405||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44256)||1998 QJ46|| align=right|14,8|| align=right|2,584|| align=right|0,199|| align=right|7,50|| align=right|4,153||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44257)||1998 QQ47|| align=right|13,7|| align=right|2,547|| align=right|0,087|| align=right|22,54|| align=right|4,063||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44258)||1998 QT47|| align=right|13,4|| align=right|2,641|| align=right|0,171|| align=right|12,93|| align=right|4,292||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44259)||1998 QW48|| align=right|13,6|| align=right|2,695|| align=right|0,144|| align=right|12,42|| align=right|4,423||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44260)||1998 QO49|| align=right|13,8|| align=right|2,593|| align=right|0,126|| align=right|15,81|| align=right|4,174||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44261)||1998 QR50|| align=right|14,4|| align=right|3,084|| align=right|0,146|| align=right|2,80|| align=right|5,415||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44262)||1998 QR51|| align=right|13,7|| align=right|2,444|| align=right|0,282|| align=right|22,73|| align=right|3,820||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44263)||1998 QR53|| align=right|13,8|| align=right|2,751|| align=right|0,142|| align=right|8,34|| align=right|4,563||MBA||28. avgust 1998||Dax||P. Dupouy; F. Marechal
|-
|(44264)||1998 QH54|| align=right|14,0|| align=right|2,557|| align=right|0,150|| align=right|13,94|| align=right|4,088||MBA||27. avgust 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44265)||1998 QN54|| align=right|14,3|| align=right|2,658|| align=right|0,152|| align=right|10,28|| align=right|4,333||MBA||27. avgust 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44266)||1998 QV55|| align=right|14,7|| align=right|2,573|| align=right|0,270|| align=right|3,25|| align=right|4,127||MBA||26. avgust 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(44267)||1998 QZ55|| align=right|13,9|| align=right|2,774|| align=right|0,130|| align=right|2,70|| align=right|4,618||MBA||29. avgust 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(44268)||1998 QX60|| align=right|14,6|| align=right|2,609|| align=right|0,274|| align=right|3,56|| align=right|4,214||MBA||23. avgust 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44269)||1998 QY60|| align=right|14,1|| align=right|2,623|| align=right|0,039|| align=right|14,54|| align=right|4,249||MBA||23. avgust 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44270)||1998 QV66|| align=right|14,2|| align=right|2,536|| align=right|0,238|| align=right|11,69|| align=right|4,039||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44271)||1998 QY67|| align=right|13,5|| align=right|2,622|| align=right|0,062|| align=right|8,23|| align=right|4,244||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44272)||1998 QB70|| align=right|14,8|| align=right|2,619|| align=right|0,060|| align=right|10,74|| align=right|4,237||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44273)||1998 QH70|| align=right|14,2|| align=right|2,598|| align=right|0,175|| align=right|13,21|| align=right|4,187||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44274)||1998 QU70|| align=right|14,8|| align=right|2,590|| align=right|0,142|| align=right|10,29|| align=right|4,167||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44275)||1998 QP71|| align=right|14,6|| align=right|2,535|| align=right|0,132|| align=right|12,36|| align=right|4,036||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44276)||1998 QZ71|| align=right|14,1|| align=right|2,659|| align=right|0,047|| align=right|21,73|| align=right|4,335||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44277)||1998 QY72|| align=right|14,3|| align=right|2,630|| align=right|0,080|| align=right|12,84|| align=right|4,265||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44278)||1998 QU74|| align=right|15,1|| align=right|2,414|| align=right|0,177|| align=right|12,08|| align=right|3,749||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44279)||1998 QH75|| align=right|14,4|| align=right|2,613|| align=right|0,129|| align=right|12,30|| align=right|4,224||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44280)||1998 QE77|| align=right|14,9|| align=right|2,695|| align=right|0,248|| align=right|9,71|| align=right|4,424||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44281)||1998 QX77|| align=right|13,4|| align=right|2,600|| align=right|0,149|| align=right|13,64|| align=right|4,192||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44282)||1998 QB78|| align=right|14,4|| align=right|2,681|| align=right|0,260|| align=right|10,37|| align=right|4,388||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44283)||1998 QP78|| align=right|14,1|| align=right|2,615|| align=right|0,092|| align=right|14,96|| align=right|4,228||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44284)||1998 QX78|| align=right|13,8|| align=right|2,607|| align=right|0,147|| align=right|13,67|| align=right|4,208||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44285)||1998 QD80|| align=right|14,3|| align=right|2,718|| align=right|0,154|| align=right|14,02|| align=right|4,479||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44286)||1998 QK83|| align=right|14,0|| align=right|2,729|| align=right|0,095|| align=right|11,51|| align=right|4,508||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44287)||1998 QO85|| align=right|13,8|| align=right|2,693|| align=right|0,155|| align=right|12,54|| align=right|4,420||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44288)||1998 QP85|| align=right|13,9|| align=right|2,977|| align=right|0,112|| align=right|10,37|| align=right|5,135||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44289)||1998 QU86|| align=right|13,9|| align=right|2,570|| align=right|0,154|| align=right|12,12|| align=right|4,120||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44290)||1998 QA87|| align=right|13,7|| align=right|2,767|| align=right|0,135|| align=right|11,57|| align=right|4,602||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44291)||1998 QL87|| align=right|14,2|| align=right|2,737|| align=right|0,172|| align=right|10,77|| align=right|4,527||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44292)||1998 QO87|| align=right|13,9|| align=right|2,998|| align=right|0,116|| align=right|10,38|| align=right|5,190||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44293)||1998 QQ87|| align=right|14,6|| align=right|2,635|| align=right|0,113|| align=right|13,20|| align=right|4,276||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44294)||1998 QE89|| align=right|14,4|| align=right|2,692|| align=right|0,199|| align=right|10,10|| align=right|4,416||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44295)||1998 QU89|| align=right|12,6|| align=right|2,995|| align=right|0,042|| align=right|9,86|| align=right|5,182||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44296)||1998 QM90|| align=right|14,3|| align=right|2,394|| align=right|0,033|| align=right|13,07|| align=right|3,704||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44297)||1998 QF93|| align=right|14,9|| align=right|2,629|| align=right|0,199|| align=right|13,48|| align=right|4,261||MBA||28. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44298)||1998 QD94|| align=right|13,0|| align=right|2,586|| align=right|0,150|| align=right|16,24|| align=right|4,158||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44299)||1998 QX94|| align=right|14,2|| align=right|2,635|| align=right|0,131|| align=right|13,52|| align=right|4,277||MBA||19. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44300)||1998 QC95|| align=right|13,3|| align=right|2,640|| align=right|0,229|| align=right|12,80|| align=right|4,290||MBA||19. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44301)||1998 QM96|| align=right|13,5|| align=right|2,712|| align=right|0,129|| align=right|11,54|| align=right|4,466||MBA||19. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44302)||1998 QQ99|| align=right|14,5|| align=right|2,734|| align=right|0,036|| align=right|3,57|| align=right|4,520||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(44303)||1998 QA101|| align=right|16,1|| align=right|2,588|| align=right|0,210|| align=right|3,94|| align=right|4,162||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(44304)||1998 QD102|| align=right|13,7|| align=right|2,864|| align=right|0,138|| align=right|12,81|| align=right|4,846||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(44305)||1998 QK102|| align=right|14,3|| align=right|2,665|| align=right|0,120|| align=right|5,70|| align=right|4,351||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(44306)||1998 QC104|| align=right|15,2|| align=right|2,566|| align=right|0,171|| align=right|8,74|| align=right|4,110||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(44307)||1998 QH105|| align=right|14,3|| align=right|2,541|| align=right|0,114|| align=right|13,72|| align=right|4,049||MBA||25. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(44308)||1998 RG|| align=right|14,3|| align=right|2,767|| align=right|0,125|| align=right|10,08|| align=right|4,601||MBA||1. september 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(44309)||1998 RT|| align=right|14,3|| align=right|2,548|| align=right|0,142|| align=right|12,98|| align=right|4,067||MBA||9. september 1998||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(44310)||1998 RU1|| align=right|14,1|| align=right|2,620|| align=right|0,130|| align=right|12,35|| align=right|4,241||MBA||14. september 1998||Catalina||CSS
|-
|(44311)||1998 RP6|| align=right|14,2|| align=right|2,529|| align=right|0,137|| align=right|11,88|| align=right|4,022||MBA||15. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44312)||1998 RC8|| align=right|14,3|| align=right|2,619|| align=right|0,213|| align=right|5,16|| align=right|4,239||MBA||12. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(44313)||1998 RV12|| align=right|14,4|| align=right|2,794|| align=right|0,025|| align=right|5,89|| align=right|4,670||MBA||14. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(44314)||1998 RV15|| align=right|14,2|| align=right|2,666|| align=right|0,188|| align=right|12,46|| align=right|4,353||MBA||4. september 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(44315)||1998 RG16|| align=right|14,0|| align=right|2,671|| align=right|0,173|| align=right|13,74|| align=right|4,366||MBA||14. september 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(44316)||1998 RN22|| align=right|14,9|| align=right|2,568|| align=right|0,193|| align=right|3,48|| align=right|4,116||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44317)||1998 RC23|| align=right|14,6|| align=right|2,645|| align=right|0,180|| align=right|13,93|| align=right|4,300||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44318)||1998 RK24|| align=right|14,4|| align=right|2,643|| align=right|0,133|| align=right|9,93|| align=right|4,297||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44319)||1998 RR29|| align=right|15,4|| align=right|2,604|| align=right|0,133|| align=right|4,26|| align=right|4,202||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44320)||1998 RJ31|| align=right|13,6|| align=right|2,687|| align=right|0,115|| align=right|12,24|| align=right|4,403||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44321)||1998 RY42|| align=right|13,8|| align=right|2,651|| align=right|0,035|| align=right|21,64|| align=right|4,315||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44322)||1998 RZ42|| align=right|15,5|| align=right|2,620|| align=right|0,219|| align=right|3,82|| align=right|4,241||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44323)||1998 RT44|| align=right|13,5|| align=right|2,689|| align=right|0,106|| align=right|13,71|| align=right|4,409||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44324)||1998 RA45|| align=right|13,6|| align=right|2,685|| align=right|0,242|| align=right|12,37|| align=right|4,398||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44325)||1998 RU45|| align=right|14,3|| align=right|2,770|| align=right|0,036|| align=right|3,41|| align=right|4,609||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44326)||1998 RM47|| align=right|15,6|| align=right|2,532|| align=right|0,166|| align=right|3,70|| align=right|4,029||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44327)||1998 RC48|| align=right|15,1|| align=right|2,586|| align=right|0,258|| align=right|3,58|| align=right|4,158||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44328)||1998 RC55|| align=right|14,2|| align=right|2,786|| align=right|0,030|| align=right|5,52|| align=right|4,651||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44329)||1998 RN58|| align=right|13,4|| align=right|2,669|| align=right|0,130|| align=right|1,16|| align=right|4,359||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44330)||1998 RV58|| align=right|15,5|| align=right|2,759|| align=right|0,093|| align=right|0,90|| align=right|4,581||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44331)||1998 RW58|| align=right|13,6|| align=right|2,696|| align=right|0,104|| align=right|13,17|| align=right|4,425||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44332)||1998 RU60|| align=right|14,8|| align=right|2,775|| align=right|0,087|| align=right|9,77|| align=right|4,622||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44333)||1998 RB63|| align=right|15,3|| align=right|2,681|| align=right|0,184|| align=right|11,61|| align=right|4,388||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44334)||1998 RO63|| align=right|15,5|| align=right|2,709|| align=right|0,119|| align=right|3,75|| align=right|4,459||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44335)||1998 RU63|| align=right|13,8|| align=right|2,668|| align=right|0,125|| align=right|13,97|| align=right|4,358||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44336)||1998 RE64|| align=right|14,3|| align=right|2,692|| align=right|0,133|| align=right|3,23|| align=right|4,415||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44337)||1998 RE65|| align=right|14,7|| align=right|2,699|| align=right|0,091|| align=right|0,97|| align=right|4,433||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44338)||1998 RM65|| align=right|15,6|| align=right|2,649|| align=right|0,311|| align=right|1,91|| align=right|4,310||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44339)||1998 RV65|| align=right|15,4|| align=right|2,715|| align=right|0,090|| align=right|1,71|| align=right|4,473||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44340)||1998 RH66|| align=right|14,1|| align=right|2,649|| align=right|0,154|| align=right|15,40|| align=right|4,312||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44341)||1998 RX66|| align=right|15,0|| align=right|2,529|| align=right|0,149|| align=right|10,93|| align=right|4,020||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44342)||1998 RJ67|| align=right|13,9|| align=right|2,868|| align=right|0,027|| align=right|11,08|| align=right|4,857||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44343)||1998 RS67|| align=right|14,9|| align=right|2,653|| align=right|0,099|| align=right|2,55|| align=right|4,319||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44344)||1998 RN68|| align=right|14,9|| align=right|2,716|| align=right|0,128|| align=right|2,31|| align=right|4,476||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44345)||1998 RO73|| align=right|14,6|| align=right|2,781|| align=right|0,055|| align=right|5,07|| align=right|4,638||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44346)||1998 RC74|| align=right|13,8|| align=right|2,731|| align=right|0,092|| align=right|6,44|| align=right|4,512||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44347)||1998 RV74|| align=right|15,0|| align=right|2,595|| align=right|0,189|| align=right|1,58|| align=right|4,181||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44348)||1998 RZ76|| align=right|14,5|| align=right|2,685|| align=right|0,145|| align=right|13,30|| align=right|4,399||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44349)||1998 RN77|| align=right|13,1|| align=right|3,187|| align=right|0,103|| align=right|24,43|| align=right|5,688||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44350)||1998 RY78|| align=right|13,2|| align=right|3,157|| align=right|0,078|| align=right|6,30|| align=right|5,608||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44351)||1998 RA79|| align=right|15,5|| align=right|2,587|| align=right|0,190|| align=right|8,03|| align=right|4,161||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44352)||1998 RY79|| align=right|14,3|| align=right|2,990|| align=right|0,125|| align=right|10,67|| align=right|5,170||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44353)||1998 SB1|| align=right|14,2|| align=right|3,200|| align=right|0,076|| align=right|6,08|| align=right|5,724||MBA||16. september 1998||Caussols||ODAS
|-
|(44354)||1998 SS2|| align=right|13,3|| align=right|2,578|| align=right|0,180|| align=right|12,35|| align=right|4,138||MBA||16. september 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(44355)||1998 ST2|| align=right|14,6|| align=right|2,554|| align=right|0,078|| align=right|12,64|| align=right|4,082||MBA||18. september 1998||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(44356)||1998 SL7|| align=right|15,5|| align=right|2,746|| align=right|0,155|| align=right|1,19|| align=right|4,549||MBA||20. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(44357)||1998 SS8|| align=right|14,6|| align=right|2,937|| align=right|0,140|| align=right|4,04|| align=right|5,033||MBA||20. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(44358)||1998 SX8|| align=right|14,1|| align=right|2,691|| align=right|0,176|| align=right|13,41|| align=right|4,413||MBA||20. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(44359)||1998 SM9|| align=right|14,5|| align=right|2,730|| align=right|0,162|| align=right|8,99|| align=right|4,511||MBA||17. september 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(44360)||1998 SK10|| align=right|14,4|| align=right|2,857|| align=right|0,086|| align=right|5,91|| align=right|4,827||MBA||18. september 1998||Caussols||ODAS
|-
|(44361)||1998 SG13|| align=right|15,2|| align=right|2,623|| align=right|0,130|| align=right|4,76|| align=right|4,247||MBA||21. september 1998||Caussols||ODAS
|-
|(44362)||1998 SM14|| align=right|14,1|| align=right|2,752|| align=right|0,106|| align=right|9,67|| align=right|4,565||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44363)||1998 SS19|| align=right|14,9|| align=right|2,659|| align=right|0,185|| align=right|0,82|| align=right|4,336||MBA||20. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(44364)||1998 SA22|| align=right|14,9|| align=right|2,275|| align=right|0,068|| align=right|7,10|| align=right|3,430||MBA||23. september 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(44365)||1998 SO22|| align=right|15,3|| align=right|2,600|| align=right|0,197|| align=right|3,00|| align=right|4,192||MBA||23. september 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(44366)||1998 SQ23|| align=right|13,9|| align=right|2,746|| align=right|0,037|| align=right|7,16|| align=right|4,549||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44367)||1998 SE25|| align=right|14,0|| align=right|2,636|| align=right|0,183|| align=right|13,13|| align=right|4,279||MBA||22. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44368)||1998 SR26|| align=right|14,2|| align=right|2,743|| align=right|0,154|| align=right|8,58|| align=right|4,543||MBA||23. september 1998||Stroncone||Stroncone
|-
|(44369)||1998 SX32|| align=right|15,0|| align=right|2,963|| align=right|0,087|| align=right|0,95|| align=right|5,100||MBA||23. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(44370)||1998 SK35|| align=right|14,4|| align=right|2,675|| align=right|0,115|| align=right|6,52|| align=right|4,375||MBA||27. september 1998||Baton Rouge||Cooney Jr.; W. R.; K. Wefel
|-
|(44371)||1998 SR37|| align=right|14,2|| align=right|2,626|| align=right|0,083|| align=right|5,37|| align=right|4,254||MBA||21. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(44372)||1998 SZ37|| align=right|15,6|| align=right|2,566|| align=right|0,147|| align=right|0,57|| align=right|4,109||MBA||23. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(44373)||1998 SU42|| align=right|14,1|| align=right|2,778|| align=right|0,167|| align=right|7,69|| align=right|4,629||MBA||17. september 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(44374)||1998 SY42|| align=right|14,9|| align=right|2,748|| align=right|0,088|| align=right|7,22|| align=right|4,555||MBA||20. september 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(44375)||1998 SG46|| align=right|14,8|| align=right|2,619|| align=right|0,226|| align=right|3,24|| align=right|4,239||MBA||25. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(44376)||1998 SJ48|| align=right|15,2|| align=right|2,878|| align=right|0,107|| align=right|1,60|| align=right|4,882||MBA||27. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(44377)||1998 SD54|| align=right|14,7|| align=right|2,708|| align=right|0,117|| align=right|3,68|| align=right|4,454||MBA||16. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44378)||1998 SC56|| align=right|14,7|| align=right|2,639|| align=right|0,145|| align=right|3,48|| align=right|4,287||MBA||16. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44379)||1998 SH56|| align=right|14,9|| align=right|2,565|| align=right|0,155|| align=right|4,13|| align=right|4,108||MBA||16. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44380)||1998 SS56|| align=right|15,7|| align=right|2,606|| align=right|0,194|| align=right|4,59|| align=right|4,206||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44381)||1998 SV56|| align=right|14,4|| align=right|2,982|| align=right|0,078|| align=right|1,32|| align=right|5,147||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44382)||1998 SA59|| align=right|13,8|| align=right|2,768|| align=right|0,144|| align=right|5,60|| align=right|4,604||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44383)||1998 SL60|| align=right|14,3|| align=right|2,884|| align=right|0,017|| align=right|3,15|| align=right|4,897||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44384)||1998 SJ61|| align=right|15,0|| align=right|2,710|| align=right|0,113|| align=right|10,58|| align=right|4,461||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44385)||1998 SR61|| align=right|13,6|| align=right|2,787|| align=right|0,042|| align=right|11,22|| align=right|4,651||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44386)||1998 SV61|| align=right|14,2|| align=right|2,739|| align=right|0,028|| align=right|6,13|| align=right|4,532||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44387)||1998 ST62|| align=right|14,6|| align=right|2,682|| align=right|0,099|| align=right|12,48|| align=right|4,391||MBA||25. september 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(44388)||1998 SK63|| align=right|13,1|| align=right|3,040|| align=right|0,105|| align=right|3,89|| align=right|5,300||MBA||27. september 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(44389)||1998 SO63|| align=right|13,9|| align=right|2,964|| align=right|0,098|| align=right|10,47|| align=right|5,103||MBA||29. september 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(44390)||1998 ST63|| align=right|14,0|| align=right|2,606|| align=right|0,208|| align=right|3,19|| align=right|4,205||MBA||29. september 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(44391)||1998 SH64|| align=right|15,2|| align=right|2,618|| align=right|0,194|| align=right|6,07|| align=right|4,235||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(44392)||1998 SY65|| align=right|13,8|| align=right|2,788|| align=right|0,090|| align=right|4,70|| align=right|4,655||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(44393)||1998 SJ66|| align=right|14,0|| align=right|3,142|| align=right|0,063|| align=right|6,07|| align=right|5,569||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(44394)||1998 ST66|| align=right|14,6|| align=right|2,796|| align=right|0,207|| align=right|7,74|| align=right|4,674||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(44395)||1998 SE68|| align=right|14,8|| align=right|2,656|| align=right|0,042|| align=right|11,01|| align=right|4,327||MBA||19. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44396)||1998 SF68|| align=right|14,4|| align=right|2,653|| align=right|0,071|| align=right|14,29|| align=right|4,321||MBA||19. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44397)||1998 SG71|| align=right|15,1|| align=right|2,767|| align=right|0,113|| align=right|5,18|| align=right|4,601||MBA||21. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(44398)||1998 SD75|| align=right|15,1|| align=right|2,750|| align=right|0,127|| align=right|8,95|| align=right|4,559||MBA||21. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(44399)||1998 SZ84|| align=right|14,8|| align=right|2,737|| align=right|0,099|| align=right|3,95|| align=right|4,526||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44400)||1998 ST97|| align=right|15,0|| align=right|2,730|| align=right|0,109|| align=right|5,09|| align=right|4,510||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44401)||1998 SD106|| align=right|14,1|| align=right|2,641|| align=right|0,147|| align=right|13,13|| align=right|4,290||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44402)||1998 SX107|| align=right|13,9|| align=right|2,795|| align=right|0,069|| align=right|6,14|| align=right|4,671||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44403)||1998 SH111|| align=right|15,3|| align=right|2,590|| align=right|0,187|| align=right|12,42|| align=right|4,167||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44404)||1998 SB113|| align=right|14,4|| align=right|2,780|| align=right|0,021|| align=right|6,52|| align=right|4,633||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44405)||1998 SS123|| align=right|13,7|| align=right|2,997|| align=right|0,090|| align=right|8,44|| align=right|5,187||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44406)||1998 SU127|| align=right|14,2|| align=right|2,888|| align=right|0,108|| align=right|14,15|| align=right|4,908||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44407)||1998 SO132|| align=right|15,0|| align=right|2,801|| align=right|0,157|| align=right|7,01|| align=right|4,687||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44408)||1998 SK133|| align=right|15,5|| align=right|2,760|| align=right|0,133|| align=right|4,98|| align=right|4,585||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44409)||1998 SW134|| align=right|14,5|| align=right|2,748|| align=right|0,078|| align=right|7,71|| align=right|4,555||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44410)||1998 SQ137|| align=right|14,0|| align=right|2,799|| align=right|0,046|| align=right|5,51|| align=right|4,682||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44411)||1998 SX138|| align=right|14,7|| align=right|2,697|| align=right|0,127|| align=right|17,13|| align=right|4,428||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44412)||1998 SJ139|| align=right|15,5|| align=right|2,607|| align=right|0,277|| align=right|3,40|| align=right|4,207||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44413)||1998 SR139|| align=right|13,6|| align=right|2,748|| align=right|0,136|| align=right|6,13|| align=right|4,555||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44414)||1998 SC141|| align=right|14,4|| align=right|2,682|| align=right|0,197|| align=right|11,18|| align=right|4,391||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44415)||1998 SF143|| align=right|15,0|| align=right|2,787|| align=right|0,059|| align=right|5,75|| align=right|4,651||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44416)||1998 ST143|| align=right|15,2|| align=right|2,804|| align=right|0,107|| align=right|1,93|| align=right|4,695||MBA||18. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(44417)||1998 SS146|| align=right|13,4|| align=right|2,992|| align=right|0,027|| align=right|9,65|| align=right|5,174||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(44418)||1998 SY146|| align=right|14,3|| align=right|2,790|| align=right|0,039|| align=right|2,57|| align=right|4,659||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(44419)||1998 SM151|| align=right|14,3|| align=right|2,736|| align=right|0,016|| align=right|5,58|| align=right|4,525||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44420)||1998 SC155|| align=right|14,8|| align=right|2,785|| align=right|0,079|| align=right|2,82|| align=right|4,648||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44421)||1998 SL156|| align=right|14,3|| align=right|2,761|| align=right|0,169|| align=right|7,78|| align=right|4,588||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44422)||1998 SD159|| align=right|13,6|| align=right|2,733|| align=right|0,056|| align=right|3,28|| align=right|4,517||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44423)||1998 SP162|| align=right|14,0|| align=right|2,794|| align=right|0,065|| align=right|11,60|| align=right|4,670||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44424)||1998 TL1|| align=right|14,7|| align=right|2,746|| align=right|0,076|| align=right|12,48|| align=right|4,548||MBA||12. oktober 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(44425)||1998 TY1|| align=right|14,9|| align=right|2,736|| align=right|0,073|| align=right|7,16|| align=right|4,525||MBA||13. oktober 1998||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(44426)||1998 TJ4|| align=right|13,9|| align=right|3,035|| align=right|0,020|| align=right|1,18|| align=right|5,288||MBA||12. oktober 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(44427)||1998 TC5|| align=right|13,2|| align=right|3,152|| align=right|0,286|| align=right|14,91|| align=right|5,596||MBA||13. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44428)||1998 TF5|| align=right|15,2|| align=right|2,199|| align=right|0,166|| align=right|5,61|| align=right|3,260||MBA||13. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44429)||1998 TU5|| align=right|15,4|| align=right|2,278|| align=right|0,187|| align=right|5,64|| align=right|3,437||MBA||13. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44430)||1998 TZ6|| align=right|14,7|| align=right|2,692|| align=right|0,192|| align=right|13,29|| align=right|4,415||MBA||15. oktober 1998||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(44431)||1998 TJ18|| align=right|14,6|| align=right|2,569|| align=right|0,212|| align=right|8,40|| align=right|4,116||MBA||14. oktober 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(44432)||1998 TP19|| align=right|13,3|| align=right|3,195|| align=right|0,067|| align=right|16,26|| align=right|5,711||MBA||15. oktober 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(44433)||1998 TL30|| align=right|15,0|| align=right|2,726|| align=right|0,187|| align=right|2,03|| align=right|4,500||MBA||10. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44434)||1998 UD4|| align=right|14,4|| align=right|2,251|| align=right|0,178|| align=right|7,24|| align=right|3,376||MBA||20. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44435)||1998 UB7|| align=right|14,2|| align=right|2,339|| align=right|0,252|| align=right|7,78|| align=right|3,576||MBA||22. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44436)||1998 UE7|| align=right|14,5|| align=right|2,626|| align=right|0,318|| align=right|13,61|| align=right|4,255||MBA||22. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44437)||1998 UN7|| align=right|15,3|| align=right|2,245|| align=right|0,211|| align=right|7,48|| align=right|3,362||MBA||22. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44438)||1998 UG8|| align=right|12,8|| align=right|3,241|| align=right|0,050|| align=right|21,24|| align=right|5,833||MBA||23. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44439)||1998 UR8|| align=right|15,1|| align=right|2,674|| align=right|0,155|| align=right|2,06|| align=right|4,371||MBA||17. oktober 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(44440)||1998 UM15|| align=right|14,9|| align=right|2,177|| align=right|0,170|| align=right|6,09|| align=right|3,211||MBA||23. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44441)||1998 UO16|| align=right|14,8|| align=right|2,769|| align=right|0,126|| align=right|4,39|| align=right|4,607||MBA||24. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44442)||1998 UG17|| align=right|14,5|| align=right|2,719|| align=right|0,081|| align=right|4,39|| align=right|4,483||MBA||17. oktober 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(44443)||1998 UY19|| align=right|11,6|| align=right|3,109|| align=right|0,157|| align=right|16,87|| align=right|5,481||MBA||26. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44444)||1998 UZ19|| align=right|14,8|| align=right|2,732|| align=right|0,173|| align=right|1,54|| align=right|4,515||MBA||26. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44445)||1998 UX20|| align=right|14,5|| align=right|2,697|| align=right|0,178|| align=right|12,74|| align=right|4,428||MBA||29. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44446)||1998 UJ21|| align=right|14,1|| align=right|2,757|| align=right|0,139|| align=right|7,41|| align=right|4,577||MBA||28. oktober 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44447)||1998 UM21|| align=right|14,7|| align=right|2,570|| align=right|0,191|| align=right|13,62|| align=right|4,119||MBA||28. oktober 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44448)||1998 UU22|| align=right|13,8|| align=right|2,981|| align=right|0,091|| align=right|9,65|| align=right|5,145||MBA||31. oktober 1998||Gekko||T. Kagawa
|-
|(44449)||1998 UK24|| align=right|14,3|| align=right|2,684|| align=right|0,151|| align=right|11,42|| align=right|4,397||MBA||18. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44450)||1998 UB25|| align=right|14,5|| align=right|2,790|| align=right|0,105|| align=right|5,22|| align=right|4,659||MBA||18. oktober 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(44451)||1998 UT30|| align=right|13,8|| align=right|3,008|| align=right|0,059|| align=right|11,16|| align=right|5,217||MBA||18. oktober 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(44452)||1998 UO32|| align=right|14,6|| align=right|2,985|| align=right|0,102|| align=right|10,36|| align=right|5,155||MBA||30. oktober 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(44453)||1998 UL40|| align=right|15,1|| align=right|2,661|| align=right|0,172|| align=right|5,12|| align=right|4,339||MBA||28. oktober 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44454)||1998 UE43|| align=right|14,1|| align=right|2,790|| align=right|0,047|| align=right|4,57|| align=right|4,659||MBA||28. oktober 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44455)||1998 VK|| align=right|14,7|| align=right|2,531|| align=right|0,185|| align=right|12,12|| align=right|4,026||MBA||7. november 1998||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(44456)||1998 VP4|| align=right|14,1|| align=right|3,050|| align=right|0,024|| align=right|8,33|| align=right|5,326||MBA||11. november 1998||Caussols||ODAS
|-
|(44457)||1998 VG7|| align=right|15,1|| align=right|2,551|| align=right|0,280|| align=right|3,45|| align=right|4,074||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44458)||1998 VJ8|| align=right|14,7|| align=right|2,755|| align=right|0,209|| align=right|2,22|| align=right|4,572||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44459)||1998 VW11|| align=right|13,7|| align=right|2,782|| align=right|0,108|| align=right|13,00|| align=right|4,639||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44460)||1998 VC15|| align=right|15,2|| align=right|2,760|| align=right|0,176|| align=right|0,64|| align=right|4,584||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44461)||1998 VH17|| align=right|14,0|| align=right|2,761|| align=right|0,130|| align=right|8,70|| align=right|4,587||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44462)||1998 VU17|| align=right|14,4|| align=right|2,664|| align=right|0,208|| align=right|8,31|| align=right|4,348||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44463)||1998 VT18|| align=right|13,4|| align=right|3,180|| align=right|0,179|| align=right|9,00|| align=right|5,669||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44464)||1998 VN21|| align=right|15,6|| align=right|2,570|| align=right|0,260|| align=right|2,73|| align=right|4,120||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44465)||1998 VR23|| align=right|15,0|| align=right|2,803|| align=right|0,062|| align=right|6,54|| align=right|4,692||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44466)||1998 VT23|| align=right|14,5|| align=right|3,111|| align=right|0,126|| align=right|3,15|| align=right|5,488||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44467)||1998 VU27|| align=right|14,3|| align=right|2,795|| align=right|0,149|| align=right|8,79|| align=right|4,671||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44468)||1998 VH34|| align=right|13,3|| align=right|3,172|| align=right|0,153|| align=right|6,98|| align=right|5,648||MBA||11. november 1998||Fair Oaks Ranch||J. V. McClusky
|-
|(44469)||1998 VP34|| align=right|15,2|| align=right|2,911|| align=right|0,071|| align=right|1,14|| align=right|4,965||MBA||10. november 1998||Caussols||ODAS
|-
|(44470)||1998 VZ35|| align=right|15,5|| align=right|2,589|| align=right|0,279|| align=right|13,22|| align=right|4,165||MBA||12. november 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(44471)||1998 VB37|| align=right|14,5|| align=right|2,693|| align=right|0,226|| align=right|4,46|| align=right|4,419||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44472)||1998 VH53|| align=right|14,1|| align=right|2,674|| align=right|0,158|| align=right|12,66|| align=right|4,371||MBA||14. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44473)||1998 WB|| align=right|14,2|| align=right|3,133|| align=right|0,131|| align=right|22,57|| align=right|5,546||MBA||16. november 1998||Catalina||CSS
|-
|(44474)||1998 WE|| align=right|13,7|| align=right|3,219|| align=right|0,140|| align=right|2,52|| align=right|5,774||MBA||16. november 1998||Zeno||T. Stafford
|-
|(44475)||1998 WF|| align=right|14,4|| align=right|2,636|| align=right|0,303|| align=right|5,90|| align=right|4,278||MBA||16. november 1998||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(44476)||1998 WN3|| align=right|13,1|| align=right|3,057|| align=right|0,052|| align=right|9,33|| align=right|5,343||MBA||19. november 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(44477)||1998 WL5|| align=right|14,3|| align=right|2,928|| align=right|0,062|| align=right|2,30|| align=right|5,010||MBA||20. november 1998||Gekko||T. Kagawa
|-
|(44478)||1998 WK6|| align=right|14,4|| align=right|2,693|| align=right|0,202|| align=right|2,12|| align=right|4,418||MBA||23. november 1998||Zeno||T. Stafford
|-
|44479 Oláheszter||1998 WS8|| align=right|13,6|| align=right|2,889|| align=right|0,029|| align=right|12,09|| align=right|4,909||MBA||24. november 1998||Piszkesteto||L. Kiss; Krisztián Sárneczky
|-
|(44480)||1998 WU9|| align=right|14,1|| align=right|2,537|| align=right|0,264|| align=right|12,60|| align=right|4,039||MBA||16. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44481)||1998 WN10|| align=right|15,8|| align=right|2,610|| align=right|0,221|| align=right|2,94|| align=right|4,216||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44482)||1998 WQ14|| align=right|13,7|| align=right|3,085|| align=right|0,066|| align=right|8,14|| align=right|5,416||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44483)||1998 WL16|| align=right|14,1|| align=right|3,120|| align=right|0,115|| align=right|11,82|| align=right|5,511||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44484)||1998 WV17|| align=right|14,3|| align=right|2,732|| align=right|0,197|| align=right|2,24|| align=right|4,514||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44485)||1998 WZ17|| align=right|13,0|| align=right|3,066|| align=right|0,119|| align=right|4,97|| align=right|5,368||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44486)||1998 WZ19|| align=right|14,8|| align=right|2,729|| align=right|0,118|| align=right|8,65|| align=right|4,508||MBA||29. november 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(44487)||1998 WC20|| align=right|14,4|| align=right|2,768|| align=right|0,178|| align=right|7,96|| align=right|4,604||MBA||26. november 1998||Uto||F. Uto
|-
|(44488)||1998 WO20|| align=right|14,9|| align=right|2,590|| align=right|0,121|| align=right|14,12|| align=right|4,168||MBA||18. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44489)||1998 WK22|| align=right|14,1|| align=right|3,069|| align=right|0,059|| align=right|8,91|| align=right|5,376||MBA||18. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44490)||1998 WL23|| align=right|14,1|| align=right|2,904|| align=right|0,029|| align=right|0,84|| align=right|4,948||MBA||18. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44491)||1998 WU30|| align=right|13,6|| align=right|3,072|| align=right|0,076|| align=right|14,57|| align=right|5,383||MBA||28. november 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44492)||1998 WE31|| align=right|13,6|| align=right|3,234|| align=right|0,118|| align=right|19,75|| align=right|5,815||MBA||19. november 1998||Catalina||CSS
|-
|(44493)||1998 WT40|| align=right|13,9|| align=right|2,703|| align=right|0,171|| align=right|16,26|| align=right|4,444||MBA||16. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44494)||1998 WD41|| align=right|14,7|| align=right|2,750|| align=right|0,012|| align=right|11,73|| align=right|4,560||MBA||18. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44495)||1998 XL4|| align=right|14,6|| align=right|2,690|| align=right|0,225|| align=right|5,44|| align=right|4,410||MBA||12. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44496)||1998 XM5|| align=right|13,0|| align=right|3,094|| align=right|0,091|| align=right|13,94|| align=right|5,442||MBA||8. december 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44497)||1998 XJ11|| align=right|13,3|| align=right|3,114|| align=right|0,114|| align=right|12,03|| align=right|5,495||MBA||13. december 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(44498)||1998 XL11|| align=right|14,1|| align=right|3,114|| align=right|0,162|| align=right|2,67|| align=right|5,493||MBA||13. december 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(44499)||1998 XV16|| align=right|14,3|| align=right|2,371|| align=right|0,101|| align=right|7,57|| align=right|3,650||MBA||15. december 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44500)||1998 XT17|| align=right|13,6|| align=right|3,190|| align=right|0,128|| align=right|5,01|| align=right|5,697||MBA||12. december 1998||Dynic||Y. Ikari
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov